Mikulov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Mikulov (Nikolsburg), Stadt im Okres Břeclav
 Mikulov v Krušných horách (Niklasberg), Gemeinde im Okres Teplice
 Mikulov (Dolní Dvořiště) (Böhmdorf), Ansiedlung der Gemeinde Dolní Dvořiště, Okres Český Krumlov